Jméno a příjmení Pavel Černý má více osob:

 Pavel Černý (teolog) (* 1949) – český evangelikální teolog
 Pavel Černý (1962) – fotbalista, hráč klubů FC Hradec Králové, Sparta Praha a Sanfrecce Hiroshima
 Pavel Černý (1985) – fotbalista, syn Pavla Černého (* 1962)
 Pavel Černý (varhaník) (* 1970) – český varhaník